Dit is de wereldranglijst van september 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 september 2010.

Mannen 09